Igreja Presbiteriana do Brasil - maior denominação presbiteriana no Brasil, chamada "Igreja Cristã Presbiteriana" até 1950
 Igreja Cristã Presbiteriana (1968-1975) - denominação dissidente da Igreja Presbiteriana do Brasil que adotou o Pentecostalismo e fundiu-se com a Igreja Presbiteriana Independente Renovada em 1975 para formar a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil
Igreja Cristã Maranata - denominação dissidente da Igreja Presbiteriana do Brasil em 1968, somente deixou de chamar-se "Igreja Cristã Presbiteriana" em 1980, quando adotou o nome atual
 Igreja Cristã Presbiteriana (1990) - denominação pentecostal, fundada em 1990, dissidente da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil
 Igreja Cristã Presbiteriana Pentecostal - denominação pentecostal, organizada em 1996, por igrejas que se separaram das denominações presbiterianas tradicionais nas décadas de 1960 e 1970
 Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana - denominação pentecostal, fundada em 1969, dissidente da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil
 Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal - denominação presbiteriana portuguesa
 Igreja Presbiteriana Cristã - denominação norte-americana de maioria coreana étnica, fundada em 1991, por dissidentes da Igreja Cristã Reformada na América do Norte

Desambiguação